Площадь Павших борцов — неоконченная дилогия Валентина Пикуля (13 июля 1928, Ленинград — 16 июля 1990, Рига); была частично написана первая часть: роман «Барбаросса». Этот роман не был окончен из-за смерти автора; он был опубликован:
 в 1991 году — в журнале «Советский воин» и
 через год — перепечатан в «Роман-газете».

Место в творчестве В. Пикуля 
Запланировав написать два тома, Пикуль сначала рассчитывал написать первый том (роман «Барбаросса» или, другое название, «Площадь Павших борцов»); затем написать книгу «Когда короли были молоды» (о событиях XVIII века) — и лишь после этого закончить начатое произведение вторым томом.

Однако его планам не суждено было осуществиться: написав лишь большую часть первого тома романа «Барбаросса», Пикуль скончался.

Цитаты 
Про БАМ:

См. также 
 Барбаросса, роман.
 Валентин Пикуль
 Премия имени Валентина Пикуля

Примечания

Ссылки 
 Валентин Саввич Пикуль // Площадь павших борцов. 

Дилогии
Валентин Пикуль